Whiston – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Whiston – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Whiston (South Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Whiston – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Whiston (Staffordshire Moorlands) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)